Charles François Antoine Morren (1808-1858), dit Charles Morren,  botaniste, naturaliste et physicien belge
 Charles Jacques Édouard Morren (1833-1886), dit Édouard Morren,  botaniste belge
 François-Auguste Morren (1804-1870), dit Auguste Morren, physicien français
 George Morren (1868-1941), peintre impressionniste belge
 Hugh Morren (1921-1995), auteur de bande dessinée britannique